Mesomphix globosus är en snäckart som först beskrevs av Conway MacMillan 1940.  Mesomphix globosus ingår i släktet Mesomphix och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
globosus